Finnigan ist der Familienname folgender Personen:

 Brian Finnigan (* 1938), Weihbischof in Brisbane und Apostolischer Administrator von Toowoomba
 Candy Finnigan (* 1946), US-amerikanische Suchtspezialistin
 Dave Finnigan (* 1941), US-amerikanischer Jongleur
 Frank Finnigan (1903–1991), kanadischer Eishockeyspieler
 Jennifer Finnigan (* 1979), kanadische Schauspielerin
 Mike Finnigan (1945–2021), US-amerikanischer Sänger und Keyboardspieler

Finnigan ist der Familienname folgender fiktiver Person:
 Seamus Finnigan, Romanfigur, siehe Figuren der Harry-Potter-Romane#Seamus Finnigan